

Persone
Cantini – calciatore italiano, attivo negli anni venti del Novecento
Ario Cantini (1911-2002) – pittore e schermidore italiano
Fabio Massimo Cantini – (1942) – compositore e musicista italiano
Francesca Cantini (1978) – giornalista e conduttrice televisiva italiana
Guido Cantini (1889-1945) – commediografo e scrittore italiano
Jules Cantini (1826-1916) – scultore e filantropo francese di origine italiana
Laura Cantini (1958) – politica italiana
Lelio Cantini (1923-2012) – sacerdote italiano
Massimo Cantini Parrini (1971) – costumista italiano
Pietro Cantini (1847-1929) – architetto italiano
Stefano Cantini, noto anche con lo pseudonimo di Cocco (1956) – sassofonista italiano

Altro
Cantino – componente di alcuni strumenti musicali
Museo Cantini – museo d'arte moderna di Marsiglia